Со́фья Голо́вкина:
 Головкина, Софья Александровна (1766—1831) — русская благотворительница, статс-дама.
 Головкина, Софья Николаевна (1915—2004) — советская балерина, балетмейстер, балетный педагог.